Центопани — фамилия. Известные носители:

 Центопани, Эван (род. 1982) — американский бодибилдер.
 Центопани, Пол (род. 1960) — американский рестлер.